Josep Ros i Artigas (Vilassar de Dalt, 1907—1998), escriptor
 Josep Ros i Ros (Martorell, 1885–1951), arquitecte
 Josep Ros i Serra, cooperativista, impulsor de Cristalleries de Mataró